Vieux Palais peut désigner :
 le Vieux Palais de Berlin en Allemagne ;
 le Vieux Palais (détruit) à Rouen en France ;
 le Vieux Palais d'Espalion en France ;
 le Stari dvor (vieux palais) à Belgrade en Serbie.

Voir aussi 
 Palazzo Vecchio à Florence en Italie.